Артабаз I — один з перських вождів, що брали участь у поході Ксеркса на греків
 Артабаз II — полководець Артаксеркса II Мнемона, сатрап Фригії.